

Андергілл — місто, штат Вермонт
 Андергілл — місто, штат Вісконсин